Illa de Pemba, illa del territori de Zanzíbar, dins Tanzània
 Regió de Pemba del Nord, regió de Tanzània, dins de l'illa de Pemba
 Regió de Pemba del Sud, regió de Tanzània, dins de l'illa de Pemba
 Pemba (Moçambic), capital de la província de Cabo Delgado